Britannien har flere betydninger:

 Romersk Britannien – det historiske rige Britannien, som var under romersk herredømme i årene 44 e.Kr. til 410 e.Kr.
 Storbritannien (ø) – en ø som ligger i Atlanterhavet og udgør det største sammenhængende område i af Storbritannien.
 Storbritannien – kortform af det officielle navn "Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland", efter 1927.
 Kongeriget Storbritannien – fra 1707 til 1801
 Det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland – fra 1801 til 1927.

Se også
 Britannia – oprindeligt det latinske navn på den romerske provins Britannien.

Bemærk:
 Bretagne – fransk halvø i det vestlige Frankrig som på engelsk hedder Brittany.